Der Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo ist eine 4,005 km lange Motorsport-Rennstrecke in Cheste, rund 20 Kilometer von der spanischen Stadt Valencia entfernt. Sie ist nach dem früheren spanischen Motorradrennfahrer Ricardo Tormo benannt, der aus der Nähe von Valencia stammte.

Geschichte 
Die permanente Rennstrecke wurde am 19. September 1999 eingeweiht. Seit dem Eröffnungsjahr wird der Große Preis von Valencia im Rahmen der Motorrad-WM ausgetragen, außerdem finden regelmäßig Läufe zur Superbike-WM, zur FIA-GT-Meisterschaft und zur Tourenwagen-Weltmeisterschaft statt. 2010 hat auch die DTM einen Lauf ausgetragen.

Wissenswertes 
Befahren wird die Strecke entgegen dem Uhrzeigersinn und hat bei Fahrbahnbreiten zwischen zwölf und 13 Metern neun Links- und fünf Rechtskurven. Die Zuschauerkapazität wird mit 120.000 angegeben, davon sind 60.000 Sitzplätze. Die Tribünen sind, ähnlich wie beim EuroSpeedway Lausitz oder im Motodrom des Hockenheimrings, rund um die Strecke angeordnet – im Innenraum (Infield) der Strecke befinden sich keine Zuschauerplätze.

Wegen des milden Klimas ist die Strecke im Winter auch bei Formel-1-Teams als Teststrecke beliebt.

Statistik

Alle Königsklasse-Sieger der Motorrad-WM in Valencia 

Rekordsieger Fahrer: Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa (je 4)  Rekordsieger Konstrukteure: Honda (10)  Rekordsieger Nationen: Spanien (11)

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch/katalanisch/spanisch)

Einzelnachweise 

Ricardo Tormo
Ricardo Tormo
DTM-Rennstrecke
Sport (Cheste)
Bauwerk in der Provinz Valencia
Erbaut in den 1990er Jahren
Sportstätte in der Valencianischen Gemeinschaft